Alte Gerberei ist die Bezeichnung für mehrere Gebäude:

 Alte Gerberei (Bensheim), ein  Kulturdenkmal in Bensheim an der Bergstraße
 Alte Gerberei (Hellenthal), ein Baudenkmal in Hellenthal
 Alte Gerberei (Ohrdruf), ein Technisches Denkmal in Ohrdruf in Thüringen